Concha steht für:

 Ohrhöhlung, siehe Ohrmuschel
 Concha nasalis (Nasenmuschel), siehe Nasenhöhle
 Concha de Oro (Goldene Muschel), ein spanischer Filmpreis
 Concha y Toro, Weingut in Chile

Concha ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Andrés de Concha († 1612), spanisch-mexikanischer Maler
 Emiliana Concha de Ossa (1862–1905), chilenisches Künstlermodell
 Jorge Enrique Concha Cayuqueo (* 1958), chilenischer Franziskaner, Bischof von Temuco

 Luis Concha Córdoba (1891–1975), kolumbianischer Erzbischof von Bogotá

 Matías Concha (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Víctor García de la Concha (* 1934), spanischer Philologe

Concha ist Spitzname oder Künstlername:
 Concha Piquer

Siehe auch:
 Conchita
 Conche